Manuel Álvares (Alter do Chão, 1572 — Évora, 27 de Janeiro de 1655) foi um professor de filosofia português.

Manuel Álvares jesuíta, no período compreendido entre 1608 e 1611, ensinou em filosofia Coimbra e no período de 1611 a 1614 teologia em Évora.

Obra 
14 opúsculos de "Conclusiones"

Naturais de Alter do Chão
Jesuítas de Portugal
Professores de Portugal